Giovanni Gerbi (1885-1955), coureur cycliste italien ;
 Yarden Gerbi (1989-), judokate israélienne.

 Gerbi (Ascona), Ascona ;
 Estiva Gerbi, municipalité brésilienne.

Voir aussi 

 

Homonymie
Patronyme italien
Toponymie italienne